Ла-Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Ла-Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале